China Open 2016 – dziewiąty rankingowy turniej snookerowy sezonu 2015/2016 rozegrany został w dniach 28 marca–3 kwietnia 2016 roku w hali widowiskowej Uniwersytetu Pekińskiego w Pekinie (Chiny).

Nagrody 
 Zwycięzca: £ 85 000 
 II miejsce: £ 35 000 
 Półfinalista: £ 21 000 
 Ćwierćfinalista: £ 12 500 
 Runda 3: £ 8 000 
 Runda 2: £ 6 500 
 Runda 1: £ 4 000

 Najwyższy break w fazie głównej turnieju: £ 2 000

 Pula nagród: £ 510 000

Runda dzikich kart 
Mecze w rundzie dzikich kart zostały rozegrane 28 marca 2016 w Pekinie.

Drabinka turniejowa

Fazy wstępne

Fazy finałowe

Finał

Breaki stupunktowe turnieju

Kwalifikacje 
Mecze zostały rozegrane w dniach 9-11 lutego w Barnsley Metrodome, Barnsley (pary nr. 1, 44, 60 oraz 64 rozegrały swoje mecze kwalifikacyjne w trakcie fazy telewizyjnej). Wszystkie mecze były rozgrywane do 5 wygranych frame’ów. Wyłoniły one 64 zawodników, którzy zostaną rozstawieni do turnieju zasadniczego.

Breaki stupunktowe kwalifikacji

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona światowej federacji snookera

China Open (snooker)
2016 w sporcie
2016 w Chinach
Sport w Pekinie